Селище міського типу
 Лиманське — Одеська область, Роздільнянський район
Села:
 Лиманське — Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Лиманське — Запорізька область, Якимівський район
 Лиманське — Миколаївська область, Березанський район
 Лиманське — Одеська область, Ренійський район
 Лиманське — Херсонська область, Скадовський район